Spanish Players 2 es un documental realizado por Patric C. Taladriz en 2008. Trata sobre la escena del hip hop español desde los orígenes hasta la actualidad. En las sucesivas partes diversos artistas españoles dan su punto de vista sobre temas como los orígenes del rap español, el beef entre Metro y Kase O, la identidad del hip hop español, la piratería o la reciente polémica en torno al gangsta rap en España, centrándose en la problemática de las drogas o de las armas.
El documental ha sido grabado en ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Ibiza, Nueva York, México D.F., Los Ángeles.

Participan artistas como Violadores del Verso, 7 Notas 7 Colores, ZPU, Madrid Pimps, Tego Calderón, Kamikaze, Nach, Xcese, Frank T, Mitsuruggy, Spanky Loco, Chirie Vegas, Elphomega, Rapsusklei o Primer Dan.
La banda sonora ha sido compuesta por Julio Matesanz a.k.a. Sachy, Dive Dibosso, Pachecos, Rocky Nuñez, Rafael Lechowsky y El Cerebro. 
Consta de las siguientes partes:

Parte 1: 'Escribiendo una historia'
Capítulo 1: 'Las maquetas'
Capítulo 2: 'El Club de los poetas violentos'
Capítulo 3: '7 Notas 7 Colores'
Capítulo 4: 'Kase O'
Capítulo 5: 'Kase O y Metro'
Capítulo 6: 'La gran movida de Alicante'

Parte 2: 'Rapeando en español'
Capítulo 7: 'Spanish Rap'
Capítulo 8: 'Rap en español'
Capítulo 9: 'Rap de España'
Capítulo 10: 'Buscando una identidad'

Parte 3: 'Piratería internacional'
Capítulo 11: 'Ilegal Music'
Capítulo 12: 'La tienda'

Parte 4: 'Spanish Gangster'
Capítulo 13: 'El puerto de la droga'
Capítulo 14: 'Un gangster'
Capítulo 15: 'Gangsters y cine'
Capítulo 16: 'Las armas'
Capítulo 17; 'Original Spanish Actitude'
Capítulo 18: 'Public Enemy (Madrid 1991)'
Capítulo 19: Con balas en la pierna
Capítulo 20: 'Algo que decir'

Véase también 
 Hip hop español
 Uglyworkz

Documentales musicales
Documentales de España
Documentales de 2008